Мажалык — топоним — название нескольких населённых пунктов:

 Мажалык - река на территории Балгазынского сумона.

Россия

Республика Тыва 
 Мажалык — местечко в Бай-Тайгинском районе.
 Мажалык — местечко в Дзун-Хемчикском районе.